Baglan est le nom de deux saints gallois : 
 Baglan de la Neath, du , fut formé par saint Ildut à Llanilltud Fawr, a donné son nom au village de Baglan (sud du Pays de Galles), parce qu'il y a fondé une église et exercé une activité missionnaire.
 Baglan de Dingad, du , vécut comme ermite à Llanfaglan, près de Caernarfon dans le nord-ouest du Pays de Galles, là où une très ancienne église porte son nom.
Le souvenir des dates des fêtes de ces deux saints n'est pas parvenu jusqu'à nous. 

Voir aussi la page d’homonymie .